Антенор (, Antḗnōr; конец VI - начало V в. до н. э.) — древнегреческий скульптор, работавший в Афинах.

Вероятный учитель Крития. Создатель знаменитой первой скульптуры «Тираноборцев», посвященной Гармодию и Аристогитону. Примечательно, что этот скульптор работал над преодолением ионийского влияния в греческом искусстве, которое ассоциировалось у афинян с Востоком, а значит и с деспотизмом.

Установлено его авторство скульптуры коры, найденной в Акрополе в так называемом «персидском мусоре», рядом с базой с именем Антенора. Она была создана между 520 и 510 гг. до н. э. Эта статуя является переходом от позднего архаического к строгому стилю древнегреческой скульптуры.

Вероятно, Антенор участвовал в создании скульптур фронтоне храма Аполлона в Дельфах.

Примечания

Литература 
 .
 .
 .
 .

Персоналии по алфавиту
Скульпторы Древней Греции